Hakluyt ist der Familienname folgender Personen:
 Richard Hakluyt (um 1552–1616), englischer Geograph

Hakluyt steht für:
 die nach Richard Hakluyt benannte Hakluyt Society
 Hakluyt & Company, eine britische Beratungsfirma